

Patronyme
 Adolf Hauser (1811-1862), avocat suisse, juge suppléant et député
 Adolf Hauser (1831-1892)
 Albert Hauser (1914-2013), un historien suisse
 Balthasar Hauser (1797-1881)
 Balthasar Joseph Hauser (1728-1794)
 Carl Hauser (1866-1956)
 Cole Hauser est un acteur américain.
 Daniel Hauser est un skieur alpin suisse.
 
 Edwin Hauser (1864-1949)
 Erich Hauser (1930-2004), sculpteur allemand.
 Fernand Hauser est un journaliste et poète français.
 François Joseph Hauser (1752-1832), général français de la Révolution.
 Franz Hauser (1915-1986)
 Fridolin Arzethauser (Hauser)
 Fridolin Hauser (1912-1987)
 Fridolin Joseph Hauser (1713-1783)
 Fridolin Joseph Alois von Hauser (1759-1832)
 
 Hans Hauser est un skieur alpin autrichien.
 Hans Hauser (1910-1985)
 Heinrich Hauser (1851-1905)
 Henri Hauser est un économiste, historien et géographe français.
 Henri Hauser (1863-1927)
 Hermann Hauser (1902-1980)
  (1956-), mathématicien autrichien
 Jean Hauser est professeur de droit privé à l'Université Bordeaux IV. 
 Jean Hauser (1894-1977), contrôleur général des armées français.
 Jens Hauser est un critique d'art contemporain, commissaire d'exposition et écrivain franco-allemand.
 Johann Hauser (1760-1837)
 Johann Hauser (1853-1921)
 Johann Jakob Hauser (1828-1891)
 Johann Jakob Hauser (1854-1913)
 Joseph Anton Hauser (1761-1811)
 Kaspar Hauser ou Gaspard Hauser, est un adolescent trouvé qui a vécu au .
 Kaspar Hause (1709-1752)
 Kaspar Hause (1827-1883)
 Kaspar Fridolin Joseph Hauser (1757-1800)
 Konrad Kaspar Hauser (1743-1824)
 Lisa Hauser est une biathlète autrichienne.
 Marc Hauser (1959-) est un professeur et chercheur américain en biologie.
 Markus Hauser (1849-1900)
 Michel Hauser est un joueur de rugby à XV.
 Olivia Hauser (1982-) est une joueuse de squash suisse.
 Oskar Hauser (1867-1935)
 Otto Hauser (1874-1932), archéologue, préhistorien et marchand d'art suisse
 Paul Hauser (1898-1979)
 Paul Walter Hauser (1986-), acteur américain
 Régis Hauser, professionnel de la communication, écrivain français
 Robert B. Hauser (1919-1994), directeur de la photographie américain
 Rudolf Hauser (1807-1881)
 Sam Hauser (né en 1997), joueur américain de basket-ball.
 Stjepan Hauser (né en 1986), violoncelliste croate.
 Thomas Hauser est un écrivain américain
 Ulrich Hauser (1793-1870)
 Victor Hauser (1867-1924)
 Walter Hauser (1837-1902), homme politique suisse, conseiller fédéral de 1889 à 1902
 Walter Hauser (1902-1963)
 Walter Hauser (-Bucher) (1904-1967)
  (1883-1983), mathématicien allemand

Toponyme 
 Hauser est une ville de l'Idaho aux États-Unis.

Médecine 
 Syndrome de Rokitansky-Küster-Hauser est une pathologie féminine.

Art 
 704 Hauser est une série télévisée américaine.
 [[War, Inc.|Brand Hauser : Stuff Happens]] est un film américain sorti en 2007.
 Kaspar Hauser, un film muet allemand de 1915 réalisé par Kurt Matull. 
 L'Énigme de Kaspar Hauser, un film allemand de Werner Herzog de 1974.

Voir aussi 
 Gertrud Häusermann (1921-2007)

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique